OBSF steht für:
 Oceania Billiards & Snooker Federation, siehe OBSF Snookerozeanienmeisterschaft
 Off-balance-sheet financing (deutsch Bilanzexterne Finanzierung), Finanzierungsinstrument aus dem Finanz- und Rechnungswesen

obsf steht für:
 Old but sure fuckable, Internetkürzel

Abkürzung